Cecilia Gonzaga (1426-1451), figlia di Gianfrancesco I Gonzaga, I marchese di Mantova
Cecilia Gonzaga (1451-1472), figlia di Ludovico III Gonzaga, II marchese di Mantova
Cecilia Gonzaga (? – 1479), figlia naturale di Carlo Gonzaga